La Clayette est une commune française située en Saône-et-Loire.
 Pierre Clayette est un peintre français (1930-2005).
 Delaugère et Clayette était une marque française d'automobiles de luxe (1906-1934).
 Les clayettes sont, dans les réfrigérateurs, les planches qui servent à marquer les étages. Elles sont en verre, en plastique ou en « fil », c'est-à-dire en maille métallique. Elles désignent aussi des plateaux à claire-voie.